Пури́зм (від  — «чистий») — підвищена вимогливість до збереження первісної чистоти, відданість канонам у мові, мистецтві тощо.
 Мовний пуризм — лінгвістичний термін, що позначає надмірне прагнення до чистоти літературної мови
 Пуризм — напрям у французькому живописі та архітектурі 1910—1920-х. Основні представники — А. Озанфан та Ле Корбюзьє
 Кулінарний пуризм — прагнення нічого не змінювати у традиційних рецептах етнічних страв
 Пуризм — прагнення до чистоти, суворості звичаїв. Це слово іноді вживають як синонім пуританства
Пуризм — в праві: дотримання букви закону всупереч духу закону.